Серрано () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Жозеп Серрано — андоррський футболіст
 Ірма Серрано — мексиканська співачка, акторка, режисер та політик
 Мігель Серрано — чилійський дипломат і поет
 Нестор Серрано (1955) — американський характерний актор
 Оскар Серрано Родрігес (1981) — іспанський футболіст
 Педро Серрано — іспанський мореплавець
 Розалія Артеага Серрано — президент Еквадору
 Фернандо Серрано — президент Сполучених Провінцій Нової Гранади
 Франсіско Серрано-і-Домінгес — президент і регент Іспанії
 Фреді Серрано — колумбійський борець вільного стилю.
 Хорхе Серрано Еліас — президент Гватемали
 Хульєта Серрано — іспанська акторка